Джо́нни (, реже — Johnney, Johnni, Jhonny, Jonnie, Jonny) — английское мужское имя; иногда бывает и женским именем.

Имя 
Исторически Джонни являлось ласкательно-уменьшительной формой имени Джон, но с XVI века постепенно начало становиться самостоятельным полноценным личным именем.
Известные носители имени
См. 
Вымышленные персонажи

 Джонни № 5 — робот, главный герой фильма «Короткое замыкание».
 Джонни Блэйз — «Призрачный гонщик», антигерой комиксов Marvel.
 Джонни Браво — главный герой одноимённого мультсериала.
 Джонни Джостар — главный герой манги Steel Ball Run.
 Джонни Инглиш — главный герой фильмов «Агент Джонни Инглиш», «Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка» и «Агент Джонни Инглиш 3.0».
 Джонни «Нни» К. — главный герой комикса «».
 Джонни «Поно» Капахала — главный герой фильма «».
 Джонни Касл — главный герой фильма «Грязные танцы».
 Джонни Квест — главный герой .
 Джонни Кейдж — персонаж вселенной Mortal Kombat.
 Джонни Клебиц — главный герой компьютерной игры Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned.
 Джонни «Гитара» Логан — главный герой фильма «Джонни Гитара».
  — персонаж франшизы «».
 Джонни Мнемоник — главный герой одноимённого рассказа и снятого по нему фильму.
 Джонни Сильверхенд — главный герой компьютерной игры Cyberpunk 2077.
 Джонни Тест — главный герой одноимённых ,  и .
 Джонни Шторм — «Человек-факел», супергерой комиксов Marvel.
 Джонни Юта — главный герой фильма «На гребне волны».

См. также: Джонни Рэб — персонифицированный символ южных штатов США и Конфедерации; и  — прозвище бретонских фермеров, которые путешествовали на велосипедах, продавая розовый лук.

См. также 
 Джон
 Джони

Примечания 

Английские мужские имена